Günther von Schwarzburg ist der Name folgender Personen:

 Günther II. (Schwarzburg-Käfernburg) (1129/1135–1197), Graf von Käfernburg
 Günther VII. (Schwarzburg-Blankenburg) († 1274), Graf von Schwarzburg-Blankenburg
 Günther XXI. (Schwarzburg-Blankenburg) (1304–1349), deutscher Adliger, Gegenkönig
 Günther XXX. (Schwarzburg) (1352–1416), Verweser der Mark Brandenburg
 Günther II. von Schwarzburg (1382–1445), Erzbischof von Magdeburg
 Günther XL. (Schwarzburg) (der Reiche oder der mit dem fetten Maule; 1499–1552), Graf von Schwarzburg
 Günther XLI. (Schwarzburg-Arnstadt) (der Streitbare; 1529–1583), Graf von Schwarzburg und von Schwarzburg-Arnstadt
 Günther XLII. (Schwarzburg-Sondershausen) (1570–1643), Graf von Schwarzburg-Sondershausen
 Günther XLIII. (Schwarzburg-Sondershausen) (1678–1740), Fürst von Schwarzburg-Sondershausen
 Günther Friedrich Carl I. (Schwarzburg-Sondershausen) (1760–1837), regierender Fürst von Schwarzburg-Sondershausen und Graf von Hohnstein
 Günther Friedrich Carl II. (Schwarzburg-Sondershausen) (1801–1889), regierender Fürst von Schwarzburg-Sondershausen
 Günther Victor (Schwarzburg-Rudolstadt) (1852–1925), Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt und von Schwarzburg-Sondershausen

Siehe auch:
 Günther von Schwarzburg (Oper) von Anton Klein (Libretto) und Ignaz Holzbauer (Musik)